Кладбище советских солдат или кладбище советских воинов — кладбища советских военнослужащих в различных странах мира.

Германия 
 Кладбище советских солдат (Альбек) — кладбище в Альбеке.
 Кладбище советских солдат (парк Бельведер) — кладбище в парке Бельведер.
 Кладбище советских солдат (Берген-Бельзен) — кладбище в Берген-Бельзене.
 Кладбище советских солдат (Бернау) — кладбище в Бернау.
 Кладбище советских солдат (Гота) — кладбище в Готе.
 Кладбище советских солдат (Дрезден) — кладбище в Дрездене.
 Кладбище советских солдат (Дюссельдорф) — кладбище в Дюссельдорфе.
 Кладбище советских солдат (парк Ильмпарк) — кладбище в Ильмпарке.
 Кладбище советских солдат (Клаусталь-Целлерфельд) — кладбище в Клаусталь-Целлерфельде.
 Кладбище советских солдат (Райтвайн) — кладбище в Райтвайне.
 Кладбище советских солдат (Фридрихсхафен) — кладбище во Фридрихсхафене.
 Кладбище советских солдат (Херлесхаузен) — кладбище в Херлесхаузене.

Польша 
 Кладбище советских солдат (Августов) — кладбище в Августове.
 Кладбище советских солдат (Бельско-Бяла) — кладбище в Бельско-Бяле.
 Кладбище советских солдат (Бояно) — кладбище в Бояно.
 Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве — кладбище в Варшаве.
 Кладбище советских солдат (Вольштын) — кладбище в Вольштыне.
 Кладбище советских солдат (Вроцлав) — кладбище во Вроцлаве.
 Кладбище советских солдат (Живец) — кладбище в Живце.
 Кладбище советских солдат (Згеж) — кладбище в Згеже.
 Кладбище советских солдат (Казимеж-Дольны) — кладбище в Казимеже-Дольны.
 Кладбище советских солдат (Катовице) — кладбище в Катовице.
 Кладбище советских солдат (Ключборк) — кладбище в Ключборке.
 Воинское кладбище (Коло) — кладбище советских солдат в Коло.
 Кладбище советских солдат (Пётркув-Трыбунальский) — кладбище в Пётркуве-Трыбунальском.
 Кладбище советских солдат (Сувалки) — кладбище в Сувалках.
 Мемориал солдатам Советской Армии в Бранево — кладбище в Бранево.

См. также 
 Кладбище советских военнопленных

Воинские захоронения